Chicho ist eine spanische Kurzform für die männlichen Vornamen Narciso und Francisco.

Bekannte Namensträger:
 Chicho Sibilio (eigentlich Cándido Antonio Sibilio Hughes; 1958–2019), dominikanisch-spanischer Basketballspieler
 Mariano Frúmboli (genannt Chicho; * 1970), argentinischer Tango-Tänzer
 Narciso Ibáñez Serrador (genannt Chicho; 1935–2019) spanischer Showmaster und Regisseur
 Narciso López (Fußballspieler) (genannt El Chicho; 1928–1988), mexikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Chico